Моєр () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Стівен Моєр (*1969) — англійський актор.
 Джон Моєр (*1973) — американський музикант, відомий як дійсний бас-гітарист та бєк-вокаліст хеві-метал гурту Disturbed.

Див. також 
 Маєр